Ел Греко има више значења:

 Ел Греко
 Ел Греко (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Греко (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику